

События 
 Консулы Марк Анний Вер и Гай Эггий Амбибул.
 Апостол Кодрат представил императору Адриану сочинение в защиту христиан.
Китай:
 Бань Юн разбил Хуяня в Западном крае (Восточный Туркестан).
 Набег сяньби Цичжигяня.

Родились 
 Пертинакс — рим. император.

Скончались  
		
 Святая Сабина — святая мученица христианской церкви.
  — китайская императрица—консорт династии Хань (108—125), жена императора Ань-ди.

См. также